John Morris (1913–1977) angol történész
 John Morris (1926–2018) amerikai zeneszerző
 John Morris (1978) olimpiai bajnok kanadai curlingjátékos
 John Morris (1984) amerikai szinkronszínész
 John Morris (?) amerikai forgatókönyvíró, producer